Cristo Redentore, statua simbolo di Rio de Janeiro
Cristo Redentore, dipinto di Andrea Mantegna
Cristo Redentor, quartiere di Porto Alegre
Cristo Redentore, statua sita a Maratea
Cristo Redentore, statua sita ad Ascoli Piceno
Cristo redentore, ruolo di Cristo come "redentore del genere umano"